

Україна 
 Котовський район — колишня назва Подільського району Одеської області
 Котовський район — колишня назва Гинчештського району за часів Молдавської РСР
 Котовський район — колишній район Красноградської округи, а пізніше Катеринославської округи, центр — село Котовка

Росія
Котовський район— район Волгоградської області, центр — місто Котово